В группе B были разыграны четыре путевки в стадию Топ 16 Евролиги 2011/2012.

Турнирная таблица

Групповой этап 
1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

См. также 
 Группа A регулярного сезона Евролиги 2011/2012
 Группа C регулярного сезона Евролиги 2011/2012
 Группа D регулярного сезона Евролиги 2011/2012

Ссылки 
 Календарь группы B 
 Официальный сайт турнира 

Евролига 2011/2012